Yakov Fedotovich Pavlov (russo:Яков Федотович Павлов) (Novgorod, 4 de outubro de 1917 - 29 de setembro de 1981) foi um sargento condecorado como Herói da União Soviética por sua bravura e heroísmo durante a Batalha de Stalingrado, na Segunda Guerra Mundial, ao liderar por dois meses a defesa da Casa de Pavlov - nomeada em sua homenagem - um edifício de apartamentos no centro de Stalingrado, dos ataques das tropas da Wehrmacht alemã.

Pavlov entrou para o Exército Vermelho aos 21 anos, em 1938 e lutou na Segunda Guerra Mundial. Como sargento, liderou unidades de metralhadores e de reconhecimento. Sua fama vem da Batalha de Stalingrado, quando liderou um pelotão na defesa de um edifício no centro da cidade, entre setembro e novembro de 1942 contra contínuos ataques alemães, até ser libertado do cerco. Em sua homenagem, esta construção, até hoje existente, é chamada de Casa de Pavlov. 

Depois da guerra ele entrou para o Partido Comunista e por sua ações em Stalingrado foi condecorado com a Ordem de Lenin e com o título de Herói da União Soviética. Em sua carreira na política, foi por três vezes eleito deputado do Soviete Supremo.

Morte 
Morreu aos 63 anos, em 1981 na República Socialista Federativa Soviética da Rússia, e foi enterrado em sua cidade natal.

Batalha de Stalingrado
Heróis da União Soviética
Pessoas da Segunda Guerra Mundial (União Soviética)
Mortos em 1981